Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mosè Navarra e Stefano Pescosolido che hanno battuto in finale Wayne Arthurs e Ben Ellwood 6-1, 6-7, 7-6.

Teste di serie 

 James Holmes /  Chris Wilkinson (primo turno)
 Wayne Arthurs /  Ben Ellwood (finale)

 Mark Petchey /  Danny Sapsford (semifinali)
 Mosè Navarra /  Stefano Pescosolido (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1998